Txàikino (Djankoi), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Txàikino (Simferòpol), localitat de la República de Crimea, a Rússia